De Zwitserse voetbalbeker 1987/88 (Duits: Schweizer Cup 1987/88) was de 63ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 1 augustus 1987 en eindigde met de finale op 23 mei 1988 in het Wankdorf Stadion in Bern. Grasshopper Club won de beker voor de vijftiende keer in de clubgeschiedenis door FC Schaffhausen in de finale met 2-0 te verslaan.

Schema

Finale

Zie ook
Zwitsers voetbalkampioenschap 1987/88
Zwitsers voetbalelftal in 1987
Zwitsers voetbalelftal in 1988

1988
Bekervoetbal 1987/88